Angela Aames (Pierre, Dakota do Sul, 27 de fevereiro de 1956 - Los Angeles, 27 de novembro de 1988) foi uma atriz estadunidense. Ela ficou famosa por seu papel no filme Bachelor Party e tinha uma carreira promissora, interrompida devido a problemas cardíacos que a levaram à morte aos 32 anos.

Ligações externas 
 

Atrizes dos Estados Unidos
Naturais de Pierre (Dakota do Sul)
Mortes por doenças cardiovasculares